Cap Saint-André peut faire référence au : 
 Cap Saint-André à Chypre ;
 Cap Saint-André à Madagascar.

Voir aussi 
 Cap Santo André, au Portugal.